Chris Keulemans, Nederlands schrijver en manager van culturele instellingen
John Gerrard Keulemans, een illustrator van dieren, vooral vogels
Henk Keulemans, een Nederlands honkballer

Zie ook
Ceulemans